La Superliga Série A 2016-2017 si è svolta dal 27 ottobre 2016 al 23 aprile 2017: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club brasiliane e la vittoria finale è andata per la decima volta, la quinta consecutiva, al .

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finali, semifinali e finale, con i primi giocati al meglio delle due vittorie su tre gare, i secondi al meglio delle tre vittorie su cinque gare e l’ultima in gara unica.
Le ultime due classificate hanno acceduto alla Taça Ouro 2017, competizione di spareggio/ripescaggio con le migliori classificate della Superliga Série B.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Le prime otto classificate al termine del girone di andata si sono qualificate alla Coppa del Brasile.

Squadre partecipanti 
Alla Superliga Série A 2016-2017 partecipano dodici squadre di club brasiliane, tra cui il , vincitore del Torneio Seletivo 2016. 
La formazione vincitrice della Superliga Série B 2016, l', ha rinunciato alla partecipazione al torneo e al suo posto è stato ripescato il .

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Tabella

Risultati

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Premi individuali

Classifica finale

Statistiche

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017